Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1982 vond plaats in Lent in april 1982. Mieke Heitmeier werd kampioen. Zij behaalde in het toernooi 14 punten uit 9 partijen en eindigde daarmee 2 punten voor nummer 2 Eef Nieuwenhuizen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1982
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Nijmegen